Хериндоте () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Торрихос. Занимает площадь 44 км². Население — 2441 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 32 км.

Покровителем города считается святой Матео.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Toledo

Муниципалитеты Толедо